Леони́д Алекса́ндрович Е́мец (; род. 30 августа 1979, г. ) — украинский политический деятель. Народный депутат Украины VII и VIII созывов.

Биография

Образование 
В 2001 году Леонид Емец с отличием закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение», получил квалификацию магистр права.

Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Публичное управление не политическими объединениями граждан — административно-правовое исследование». Кандидат юридических наук.

Политическая карьера 
С 2001 по 2005 год был членом партии «Реформы и порядок». В 23 года Леонид Емец баллотировался в Киевсовет от блока «Наша Украина».

На Президентских выборах 2004 года Леонид Емец был доверенным лицом кандидата в Президенты Виктора Ющенко в 219 избирательном округе, руководил Штабом Ющенко в Печерском районе города Киева, был комендантом части «оранжевого» Майдана.

В 2006 году Емец стал депутатом Печерского районного совета, где возглавил фракцию «Нашей Украины».

В 2009 году вышел из партии «Наша Украина», написав открытое письмо президенту Виктору Ющенко, в котором выразил резкое несогласие с его политическим курсом.

30 октября 2012 избран народным депутатом Украины по 221 мажоритарному округу (Печерский, часть Шевченковского и Соломенского районов столицы), где набрал 30,52 % голосов.

Во время Евромайдана отвечал за судебное сопровождение активистов Евро- и Автомайдана. В VII созыве Верховной рады Леонид Емец совместно с «регионалом» Юрием Иванющенко возглавил список депутатов, пропустивших наибольшее количество заседаний парламента. Они не посетили 83 % пленарных заседаний Рады.

На парламентских выборах 26 октября 2014 года был избран народным депутатом Украины по 221 мажоритарному округу, набрав 37,70 % голосов.

Секретарь Комитета, председатель подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства Комитета Верховной рады по вопросам верховенства права и правосудия. Член Временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Японией, заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с США, член группы по межпарламентским связям с Латвией, Литвой, Белоруссией, Турцией и КНР.

Один из авторов и активных лоббистов законов «О восстановлении доверия к судьям» и «Об очищении власти», представлял Верховную раду в Конституционном суде Украины во время рассмотрения второго законопроекта закона.

Награды 
 Заслуженный юрист Украины (2017).

Конфликты 
В начале ноября 2015 года Леонид Емец был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу о вмешательстве в деятельность Конституционного суда во время рассмотрения закона о люстрации. Сам народный депутат высказал возмущение этим вызовом в связи со своей депутатской неприкосновенностью.

14 июля 2020 года, после регистрации законопроекта № 2362, назвал русский — «языком животных».

Семья 
Отец — Емец Александр Иванович (1959—2001), народный депутат Украины I, II и III созывов.

Мать — Емец Татьяна Михайловна, психолог и украиновед, кандидат философских наук, научный сотрудник Центра украиноведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С первой супругой Кариной развёлся в 2013 году из-за конфликта по поводу деклараций.

Вторая жена — Светлана Владимировна Емец. Брак состоялся в День святого Валентина — 14 февраля 2014 года. Сын Александр (родился в марте 2015).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены партии «Наша Украина»
Члены партии «Народный Фронт» (Украина)
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Участники Евромайдана
Правоведы Украины
Кандидаты юридических наук Украины